Quiero ser es el título de varias obras:

 Quiero ser, álbum de Menudo de 1981.
 Quiero ser, serie venezolana de RCTV producida en 1981 y protagonizada por  Caridad Canelón y Menudo.
 Quiero ser, cortometraje de Florian Gallenberger ganador de un Oscar en 2001.
 Quiero ser, canción de Amaia Montero de 2008.
 Quiero ser, programa español de Telecinco de 2016 y 2017 presentado por Sara Carbonero.